Vishnu bezeichnet:

 Vishnu, eine hinduistische Gottheit
 (4034) Vishnu, ein erdnaher Asteroid

Vishnu ist der Name folgender Personen:
 Arun Vishnu (* 1988), indischer Badmintonspieler